Авде́ева — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Авдеева, Анастасия Романовна (род. 2001) — российская пловчиха.
 Авдеева, Анна Михайловна (род. 1985) — российская легкоатлетка.
 Авдеева, Галина Петровна (род. 1941) — советский и российский чувашский врач. Заслуженный врач РФ.
 Авдеева, Екатерина Алексеевна (1789—1865) — русская писательница.
 Авдеева, Елена Осиповна (род. 1968) — российский политик.
 Авдеева, Ирина Вениаминовна (род. 1956) — спортсмен (подводное плавание).
 Авдеева, Лариса Ивановна (1925—2013) — советская и российская певица.
 Авдеева, Наталья Васильевна (1903—1994) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Авдеева, Светлана Константиновна (1942—2022) — советская и российская артистка цирка, заслуженная артистка Российской Федерации (2000).
 Авдеева, Юлианна Андреевна (род. 1985) — российская пианистка.

Топоним 
 Авдеева — деревня, Октябрьский район, Курская область, Россия. Примечания